Сапёр:
 Сапёр — лицо, находящееся на службе в инженерных, дорожных, железнодорожных и других войсках и военно-строительных формированиях, воинская должность и специальность.
 Сапёр — компьютерная логическая игра.